Зегізм, нульовий ріст ( від перших літер  — «нульове зростання») — концепція проголошуюча необхідність стримування або обмеження економічного зростання, адже це рівносильно руйнуванню навколишнього середовища, що побічно представляє загрозу для існування самої людини.

Ідея зегізму популярна в колах  альтерглобалістів і деяких інших екологічних груп.

Див. також 
 Сталий розвиток
 Альтерглобалізм

Ресурси Інтернету 
 Ініціатива «Zero growth» (ang.) 

Макроекономіка
Сталий розвиток
Екологічна термінологія